Pekka Heino est un nom pouvant désigner:

 (né en 1961), présentateur de télévision finno-suédois
 (né en 1976), chanteur finlandais

Voir aussi

Heino, Pekka